Мульє́тс-е-Вільмарте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 45 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 422 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1066,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мульєтс-е-Вільмартен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мульєтс-е-Вільмартен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда